Indonesië
 Takeran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Takeran (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java